DNP est un code qui peut désigner :
 .

DNP est un sigle qui peut désigner :
 Dinitrophénol, un composé chimique aromatique hautement toxique ;
 , une polarisation résultant du transfert de la polarisation de spin des électrons au noyau.
Code